Navaridas (baskiska: Nabaridas) är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Araba / Álava och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Navaridas ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Navaridas är kuperad norrut, men söderut är den platt. Terrängen runt Navaridas sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Navaridas. Runt Navaridas är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km sydost om Navaridas. Trakten runt Navaridas består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien